

Берлек — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Берлек — присілок, Бугульминський район, Татарстан